złota kaczka – postać z warszawskiej Legendy o złotej kaczce, będącej kanwą opowiadań m.in. Ewy Szelburg-Zarembiny i Artura Oppmana
 Złota kaczka – balet z 1951 r. autorstwa Jana Adama Maklakiewicza
 Złota kaczka – polski film fabularny z 1976 r. w reżyserii Jerzego Sztwiertni
 Złota Kaczka – polska nagroda filmowa przyznawana przez miesięcznik Film i jego czytelników